Morris Park (Bronx) - wijk in The Bronx, New York
 Morris Park (Dyre Avenue Line) - metrostation bij bovenstaande wijk